Cominius ist der Familienname folgender Personen:

 Cominius Bonus Agricola Laelius Aper, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Postumus Cominius, römischer Konsul 501 und 493 v. Chr.
 Marcus Cominius Secundus, römischer Suffektkonsul 151
 Publius Cominius Clemens, römischer Offizier (Kaiserzeit)
 Titus Cominius Severus, römischer Centurio (Kaiserzeit)